Gehrenbach ist ein Gewässername oder -namensbestandteil:

 Gehrenbach (Brumbach), rechter Zufluss des Brumbach (Wipper) bei Friesdorf (Stadt Mansfeld), Landkreis Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt
 Gehrenbach (Fußbach), rechter Zufluss des Fußbachs (zum Haubach, zur Kinzig) bei Fußbach (Stadt Gengenbach), Ortenaukreis; siehe Liste der Zuflüsse der Schwarzwälder Kinzig
 Gehrenbach (Krummensbach), rechter Zufluss des Krummensbachs (zur Schussen) bei Meßhausen (Gemeinde Fronreute), Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Gehrenbach (Mühlenstrang), rechter Zufluss des Mühlenstrangs bei Schwerte, Kreis Unna, Nordrhein-Westfalen
 Gehrenbach (Reichenbach), linker Zufluss des Reichenbachs (zur Lauter) bei Reichenbach unter Rechberg (Stadt Donzdorf), Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Gehrenbach (Simonsbach), rechter Zufluss des Simonsbachs (zur Lauter) vor dem Hochwasserrückhaltebecken Simonsbachtal bei Unterweckerstell, Stadt Donzdorf, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg

 Gehrenbach-Stausee, Hochwasserrückhaltebecken am Gehrenbach bei Schwerte, Kreis Unna, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Gerenbach
 Gehrnbach